Antorcha puede referirse a:

 Antorcha, fuente portátil de fuego usada como fuente lumínica.
 Antorcha, galardón del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar
 Antorcha, periódico extinto español del siglo XX